F&A war ein Datenbank- und Textverarbeitungsprogramm für IBM-PCs. Die Abkürzung steht für Frage & Antwort.

Es wurde von Symantec entwickelt und kam 1985 als DOS-Version auf den Markt, im englischsprachigen Original als Q&A (Question&Answer). Das System wurde seit 1996 nicht mehr weiterentwickelt und an das deutsche Unternehmen CAB GmbH verkauft. Von der Version 5.0, welche von der PFP Software GmbH im Auftrag von Symantec entwickelt wurde, konnten ca. 100.000 Lizenzen verkauft werden. Die Firma Lantica LLC hat ein Nachfolgeprodukt zu F&A mit dem Namen „Sesame“ entwickelt. Dieses ist in der Lage, aus F&A stammende Daten zu importieren.
Herausragende Merkmale der Software waren die damals vielen Importschnittstellen und vor allem die leichte Gestaltung von Abfragen. Entweder hatte man Listen definiert und gespeichert oder man konnte in natürlicher Sprache komplexere Abfragen eingeben und bekam zuerst eine Rückfrage zur Bestätigung und danach die gesuchte Antwort. Ebenso gab es eine Textverarbeitung, die leicht mit der Datenbank verknüpft werden konnte.

Quellen 
Zur alternativen Im-/Export-Möglichkeit der Daten:
 Frage in News-Group: „Alte F&A (DOS) Datenbank importieren?“
 Frage in News-Group: „F&A Datenbank Struktur“

Weblinks 
 Lantica Software LLC mit Nachfolgeprodukt Sesame Database Manager

Büroanwendung
Datenbankmanagementsystem
Textverarbeitung
Historische Software